Клеопaтра Харисијадес (Ниш, 18. октобар 1914 — Београд, 31. август 1989) била је познати пионир филмске монтаже на простору бивше СФРЈ.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1940-е
|-
| 1947. || Славица || специјални ефекти
|-
| 1949. || Барба Жване || монтажер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-е
|-
| 1953. || Општинско дете || 
|-
| 1953. || Била сам јача || 
|-
| 1954. || Сумњиво лице || 
|-
| 1956. || Под сумњом || монтажер музике
|-
| 1956. || Ципелице на асфалту || монтажер
|-
| 1957. || Не чекај на мај || монтажер
|-
| 1958. || Једини излаз || 
|-
| 1959. || Три четвртине сунца || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1960-е  
|-
| 1960. || Акција || 
|-
| 1961. || Плес на киши || 
|-
| 1961. || Степенице храбрости || 
|-
| 1962. || Капи, воде, ратници || монтажер музике
|-
| 1962. || Пешчани град ||  монтажер
|-
| 1963. || Човек и звер || монтажер музике
|-
| 1963. || Град (филм) || монтажер звука
|-
| 1967. || Палма међу палмама || монтажер
|-
| 1969. || Низводно од сунца || монтажер
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1970-е 
|-
| 1970. || Бубе у глави || 
|-
| 1977. || Бештије || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1914.
Умрли 1989.
Српски монтажери
Југословенски монтажери
Нишлије